Fischdampfer sind
 die klassischen Fischereifahrzeuge der Hochseefischerei, d. h. Seitenfänger mit Dampfmaschinen

Siehe auch:
 Heckfänger mit dieselmechanischem Antrieb
 Fabrikschiff